Вінець — корона, головний убір, що є символом монархічної влади.
 Вінець — вінок, головний убір із листя, трав, гілок та квітів, має форму обруча.
 Вінець — у гірництві — елемент кріплення вертикальних та похилих (понад 45°) виробок.
 Вінець — один ряд зрубу, складається зазвичай з чотирьох колод.
 Вінець — деталь, яка напресовується на яку-небудь іншу деталь (наприклад, у зубчастого колеса).
 Вінець — оптичне явище в атмосфері.
 Вінець — овальне підвищення рельєфу у планетарній геології.

Топоніми

Вінець — село у Берестейській області, Пружанський район, Ліновська сільська рада.
 Вінець — меліоративний канал в Білорусі, права притока Ясельди.
 Вінець — болото у Берестейській області, Пружанський район.

Вінець — село у Вармінсько-Мазурському воєводстві, Острудський повіт, ґміна Міломлин.
 Вінець — поселення у Вармінсько-Мазурському воєводстві, Острудський повіт, ґміна Біштинек.
 Вінець — озеро у Вармінсько-Мазурському воєводстві, Острудський повіт.

Вінець — село у повіті Олт, комуна Спінень.

Вінець — село і муніципалітет у Центральночеському краї, округ Млада Болеслав.

Див. також 
 Венець
 Вінчик
 Вінок (значення)
 Вінці (значення)